Joel Carlsson är en svensk barnskådespelare.

Filmografi

Externa länkar

Svenska barnskådespelare
Män
Födda okänt år
Möjligen levande personer